A 30 887-es számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza közigazgatási területén. A Nyíregyháza-észak–Záhony-csomópont egyik átkötő útja, az M3-as autópálya és a 403-as út elágazásánál.

Ezt a számozást az az út viseli, amely a 403-as út felől tart a sztráda felé, Vásárosnamény irányában. Közvetlenül azonban egyikkel sem találkozik: a 30 880-as útból ágazik ki, ott, ahol abba beletorkollik a 30 886-os út és a 30 801-es útba torkollva ér véget. Hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 263 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30887
30887
30887
M3-as autópálya